Leone V l'Armeno, imperatore bizantino.
Papa Leone V, papa.